В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Паола Суарес і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Ванесса Генке і Ленка Немечкова 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Паола Суарес /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
Відсутня

 Барбара Ріттнер /  Патті Шнідер (чвертьфінал)
Відсутня

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open